Illies steht für:
 Illies, eine französische Gemeinde

Illies ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Illies (1870–1952), deutscher Maler und Grafiker
 Carl Illies senior  (1840–1910), deutscher Großkaufmann
 Carl Heinz Illies (1935–1995), deutscher Unternehmer
 Christian Illies (* 1963), deutscher Philosoph
 Eymer Friedrich Illies (1896–1962), deutscher Politiker (DP) MdL und Widerstandskämpfer
 Florian Illies (* 1971), deutscher Journalist und Buchautor
 Henning Illies (1924–1982), deutscher Geologe
 Joachim Illies (Rektor) († 1589), deutscher Lehrer und Theologe des 16. Jahrhunderts
 Joachim Illies (1925–1982), deutscher Biologe und Sachbuchautor
 Johann Carl Ludwig Illies (1799–1871), deutscher Glockengießer
 Kurt Illies (1908–1987), deutscher Maschinenbauingenieur
 Otto Illies (1881–1959), deutscher Maler

Siehe auch:
 Ilyés